Cuq kan syfta på:
 Cuq, Lot-et-Garonne
 Cuq, Tarn